Saint-Omer entre ville et marais est un film documentaire français réalisé par Martin Peterolff, sorti en 2011.

Synopsis 
Dans le marais audomarois, le dernier marais cultivé de France, les habitants vivant au cœur de cet environnement continuent d'entretenir et de transmettre leurs traditions.

Fiche technique 

 Titre : Saint-Omer entre ville et marais
 Réalisation : Martin Peterolff
 Image : Martin Peterolff
 Musique :  Erwan Eveno
 Pays d'origine : France
 Format image : HDV
 Genre : Documentaire
 Durée : 52 minutes
 Date de sortie : 2011

Lieux 

 Saint-Omer, Hauts-de-France

Notes et références

Liens externes 

Film français sorti en 2011
Film documentaire français
Moyen métrage français
Moyen métrage documentaire
Film documentaire sur une ville française
Film documentaire sur la nature